Де́ннисон (Дэ́нни) Нью́фелд (; ) — канадский кёрлингист.

Играет на позиции первого.

Достижения 
 Зимние Универсиады: золото (2003).
 Кубок мира по кёрлингу 2018/2019: золото (финал).
 : бронза ().
 Кубок Канады по кёрлингу: золото (2014), серебро (2015), бронза (2012).
  (в составе команды Северной Америки): золото (2015).
 : серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов. Его отец, Крис Ньюфелд — чемпион Канады , после окончания карьеры игрока работает тренером, в том числе и команды Майка Макьюэна, где играет Дэнни. Его брат, Би Джей Ньюфелд, играет с Дэнни в одной команде.

Начал заниматься кёрлингом в возрасте около 10 лет.

Женат, жена Шерил (). У них двое детей.

Окончил Университет Манитобы.

Работает риэлтором в компании Royal LePage Prime Real Estate.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Curling World Cup 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Призёры Универсиад в кёрлинге
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Выпускники Манитобского университета